Oranienbaum város Németországban, 2011 óta Oranienbaum-Wörlitz város része
 Lomonoszov orosz város neve 1948-ig